Стандарт Микро 4:3, Micro 4/3, Micro Four Thirds System (Стандарт MFT) — совокупность стандартов, созданных фирмами Olympus и Matsushita (Panasonic) для параллельной разработки и производства совместимых цифровых фотоаппаратов, видеокамер и оптики к ним.

4/3 в названии относятся как к соотношению сторон сенсора (матрицы) 4:3, так и к размерам сенсора. Традиционно размер цифровых сенсоров соотносят с диаметром вакуумных телевизионных трубок (видиконов) с соответствующим размером чувствительного поля. Реальная диагональ Микро 4/3 составляет 21,6 мм (4/3 дюйма равны 33,87 мм). Тем не менее, в литературе часто употребляется написание 4/3" в отношении Микро 4/3.

Стандарт впервые анонсирован в Токио 5 августа 2008 года.

Стандарт включает байонет (с электронным интерфейсом), описание геометрии камеры рабочего отрезка и матрицы, ряд других параметров. Стандарт происходит от известного стандарта 4:3 и является его модификацией. Он не является открытым стандартом поскольку не удовлетворяет требованию свободного использования любым производителем.

Размер сенсора остаётся тем же, что и в стандарте 4:3 и составляет 18×13,5 мм (примерно на 30% меньше чем матрицы стандарта APS-C). Как следует из названия, данный стандарт призван уменьшить габариты и вес цифровых фотоаппаратов и видеокамер со сменными объективами за счёт уменьшения толщины корпуса без потери качества получаемых снимков.

Важным достоинством однообъективной зеркальной камеры является возможность смены объектива. Поскольку механизм подъёма зеркала расположен между затвором и объективом, необходимый рабочий отрезок получается довольно больши́м. Данный стандарт исключает из конструкции камеры механизм подъёма зеркала и связанный с ним зеркальный видоискатель. По этой причине рабочий отрезок уменьшается в два раза по сравнению со стандартом 4:3 (с 38,67 мм до 19,25 мм), толщина корпуса фотоаппарата соответственно уменьшается. Вместо зеркального видоискателя используется электронный или режим просмотр на экране. Это даёт ряд преимуществ, таких как 100% соответствие будущего снимка наблюдаемому в видоискатель изображению, усиление наблюдаемого изображения в условиях низкой освещённости, возможность вывода большого количества служебной информации в поле зрения электронного видоискателя.

В дополнение новый стандарт подразумевает дальнейшие расширения возможностей фотоаппаратов в области цифрового видео.

Фотоаппараты стандарта Микро 4:3

Olympus 

 Olympus E-P1
 Olympus E-P2
 Olympus E-P3
 Olympus E-P5
 Olympus PEN-F
 Olympus E-PL1
 Olympus E-PL2
 Olympus E-PL3
 Olympus E-PL5
 Olympus E-PL6
 Olympus E-PL7
 Olympus E-PL8
 Olympus E-PL9
 Olympus E-PM1
 Olympus E-PM2
 Olympus OM-D E-M5
 Olympus OM-D E-M5 Mark II
 Olympus OM-D E-M5 Mark III
 Olympus OM-D E-M1
 Olympus OM-D E-M1 Mark II
 Olympus OM-D E-M1 Mark III
Olympus OM-D E-M1X
 Olympus OM-D E-M10
 Olympus OM-D E-M10 Mark II
Olympus OM-D E-M10 Mark III

Panasonic 
 Panasonic Lumix DMC-G1
 Panasonic Lumix DMC-GH1
 Panasonic Lumix DMC-GF1
 Panasonic Lumix DMC-G2
 Panasonic Lumix DMC-G3
 Panasonic Lumix DMC-G10
 Panasonic Lumix DMC-GH2
 Panasonic Lumix DMC-GH3
 Panasonic Lumix DMC-GH4
 Panasonic Lumix DC-GH5
Panasonic Lumix DC-GH5S
 Panasonic Lumix DMC-GF1
 Panasonic Lumix DMC-GF2
 Panasonic Lumix DMC-GF3
 Panasonic Lumix DMC-GX1
 Panasonic Lumix DMC-GF5
 Panasonic Lumix DMC-G5
 Panasonic Lumix DMC-G6
 Panasonic Lumix DMC-G7
 Panasonic Lumix DMC-GF6
 Panasonic Lumix DMC-GF7
 Panasonic Lumix DC-GX800
 Panasonic Lumix DMC-GM1
 Panasonic Lumix DMC-GM5
 Panasonic Lumix DMC-GX7
 Panasonic Lumix DMC-GX80/GX85
 Panasonic Lumix DC-G9
 Panasonic Lumix DC-G90/G95

Kodak 
 Kodak Pixpro S-1

Xiaomi 
 YI M1

Youngnuo 
 YN455

Видеокамеры стандарта Микро 4:3 
 Blackmagic Pocket Cinema Camera
 Blackmagic Studio Camera
 Blackmagic Cinema Camera
 Blackmagic Micro Cinema Camera
 Blackmagic Micro Studio Camera 4K
 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
 JVC GY-LS300
 Zcam E1
 Zcam E2
 Panasonic DC-BGH1

Квадрокоптеры стандарта Микро 4:3 
 DJI Inspire 1 с подвесом ZENMUSE X5 или ZENMUSE X5R
 DJI Inspire 2 с подвесом ZENMUSE X5S
DJI Mavic 3

Объективы стандарта Микро 4:3 

Байонет Микро 4:3 имеет уменьшенный диаметр и рабочий отрезок по сравнению с байонетом 4:3.

Для связи объектива с камерой используется 11 электрических контактов.

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Кинообъективы

Сравнение с креплениями других производителей

Адаптеры для установки объективов с другим креплением на фотоаппараты Микро 4:3 

Так как рабочий отрезок фотоаппаратов Микро 4:3 составляет всего 20 мм, в качестве сменных могут быть применены объективы многих производителей с соответствующими адаптерами. 
Применение адаптеров не гарантирует у сменных объективов сохранения функций автофокусировки, стабилизации изображения и автоматики диафрагмы.
 VM Micro Four Thirds Adapter — адаптер для установки объективов с байонетом Leica M.
 MMF-1 — серебристый для объективов стандарта 4/3 (выпускает Olympus для Zuiko Digital).
 MMF-2 — чёрный для объективов стандарта 4/3 (выпускает Olympus для Zuiko Digital).
 MMF-3 — пыле-, влагозащищённый для объективов стандарта 4/3 (выпускает Olympus для Zuiko Digital).
 DMW-MA1 — для объективов стандарта 4/3 (выпускает Panasonic).
 MF-2 — для объективов серии Olympus OM (выпускает Olympus).

3D 
27 июля 2010 года Panasonic анонсировал стереоскопическую оптику для стандарта Микро 4:3. Просмотр изображения, полученного с помощью 3D-объектива возможен только на телевизорах Viera 3D.

См. также 
 Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами
 Стандарт 4/3

Ссылки 
  Стандарт «Micro Four Thirds System» Официальный сайт.
  Новый стандарт «Микро 4/3» Официальный сайт Olympus.
 «Аппараты Micro 4/3 — отличная альтернатива зеркалкам» Статья на сайте NessBlog.

Примечания

Литература 
 

Объективы
Цифровая фотография
Фототермины
Байонеты